Old MacDonald had a farm (soms afgekort tot Old MacDonald) is een traditioneel kinderliedje over een boer genaamd Old MacDonald en de verschillende dieren die hij houdt. In elk couplet wordt een dier geïntroduceerd met het bijbehorende geluid. Als het vers bijvoorbeeld een koe noemt, dan is "boe" het geluid. Meestal is het een stapellied, met de dierengeluiden van alle eerdere verzen toegevoegd aan elk volgend vers.

Kinderlied